Ла́здонас (, Muižas ezers) — озеро в Лаздонской волости Мадонского края Латвии. Относится к бассейну Айвиексте.

Площадь водной поверхности — 30,2 га. Наибольшая глубина — 22,9 м, средняя — 6,5 м.

Примечания 

Бассейн Айвиексте
Озёра Мадонского края
Лаздонская волость